Ola kan syfta på:

Platser

Belarus 

 Ala (vattendrag i Belarus),

Ryssland 

 Ola, Magadan oblast,

Personer 
Se Ola

Övrigt 
Ola Grävling
Ola Nordmann
Ola & Julia
Ola and the Janglers
Schimpansen Ola
OLA-ambulans
OLA, Musikalbum

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar